Verchovina může být:

 Verchovina (opera) – opera Zdeňka Blažka na libreto Jaroslava Zatloukala
 Verchovina (moped) – značka mopedů vyráběných ve Lvově na Ukrajině
 Verchovyna – sídlo městského typu v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině
 FK Hoverla Užhorod – ukrajinský fotbalový působící část svých dějin pod názvem FK Verchovina Užhorod